

Botanica
 Lauro (o alloro) – nome comune di Laurus, genere di pianta sempreverde della famiglia delle Lauraceae
 Lauro cèraso – nome comune del Prunus laurocerasus, genere di pianta della famiglia delle Rosacee

Folclore
 Lauro – specie di folletto del folclore popolare salentino

Geografia

Italia
 Lauro – comune della provincia di Avellino
 Lauro – frazione di Sessa Aurunca in provincia di Caserta
 Lauro – frazione di Platì nella città metropolitana di Reggio Calabria
 Monte Lauro – monte della Sicilia sud-orientale appartenente alla catena dei Monti Iblei
 Lauro – località della frazione Villa d'Asolo del comune di Asolo.
 Lauro – corso d'acqua nel comune di San Nicandro Garganico.

Musica
 Lauro – album di Achille Lauro del 2021

Onomastica
 Lauro – nome proprio di persona italiano maschile

Persone
 Achille Lauro – armatore e politico italiano
 Achille Lauro – cantautore italiano
 Antonio Lauro – compositore venezuelano
 Antonio Lauro – vescovo italiano
 Franco Lauro – giornalista sportivo e conduttore televisivo italiano
 Gioacchino Lauro – armatore e politico italiano
 Giorgio Lauro – conduttore radiofonico italiano
 Maurizio Lauro – calciatore italiano
 Salvatore Lauro – armatore e deputato italiano

Altro
 Achille Lauro – transatlantico divenuto famoso per il dirottamento che vi avvenne nel 1985
 Clan Di Lauro – clan camorristico dell'area napoletana
 Lauro – album di Achille Lauro del 2021

Pagine correlate
Laura
Lauri

Altri progetti